Quatro steht für:
 Quatro (Lego), eine Bausteingröße und ein Markenzeichen von Lego

Quatro ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Quatro (* 1943), US-amerikanischer Musiker, älterer Bruder von Suzi Quatro
 Suzi Quatro (* 1950), US-amerikanische Musikerin und Schauspielerin, jüngere Schwester von Michael Quatro

Siehe auch:
 Cuatro
 Quattro
 Quarto
 Quadro